Topolnica peut désigner :

Toponymie
en 
 Topolnica, village
en 
 Topolnica, village